Chapin (Carolina do Sul)
Chapin (Illinois)
The Chapin School

Desambiguação